Limone (em português Limão) pode referir-se a:

 Limone Piemonte - comuna italiana da província de Cúneo
 Limone sul Garda - comuna italiana da província de Bréscia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos